Oratiw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit etwa 2800 Einwohnern (2019) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Oratiw liegt im Osten der Oblast Winnyzja am Schywoij (), einem Nebenfluss der Roska () an der Territorialstraße T–02–35 und der Regionalstraße P–17, 90 km östlich vom Oblastzentrum Winnyzja und etwa 190 km südwestlich von Kiew.

Geschichte 
Die 1488 erstmals schriftlich erwähnte Ortschaft hatte zwischen 1811 und 1923 den Status einer Stadt.
Vom 27. Juli 1941 bis zum 11. März 1944 war die Ortschaft von der Wehrmacht besetzt.
Seit 1984 besitzt Oratiw den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
 Oratiw ist Verwaltungssitz des Rajon Oratiw. Der Rajon hat eine Fläche von 874 km² und etwa 22.000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 26 Einwohner pro km².

Persönlichkeiten 
 Levi Eschkol (1895–1969), Ministerpräsident Israels

Weblinks 
 Geschichte der Siedlung auf der offiziellen Ortswebseite (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung 1488
Rajon Oratiw